Imię i nazwisko Peter George nosili lub noszą m.in.:
 Peter George (1924–1966) – brytyjski pisarz
 Pete George (1929–2021) – amerykański sztangista
 Peter George (1941–2017) – kanadyjski ekonomista